Стари Глог може бити:

 Стари Глог (Врање), насељено место у саставу града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Стари Глог (Градец), насељено место у општини Градец, Забребачка жупанија, Република Хрватска